TDC kan syfta på:

 TDC A/S, ett danskt telekomföretag
 TV-kanalen Discovery Channel
 Top Dead Center, kolvtoppens yttersta läge från vevstakens centrum i en förbränningsmotor, används minst lika ofta som en tidpunkt i motorns mekanism som en fysisk position av delar.